Wehnsen steht für:
 Wehnsen (Visselhövede), Ortsteil der Stadt Visselhövede, Niedersachsen, Deutschland
 Wehnsen (Edemissen), Ortsteil der Gemeinde Edemissen, Niedersachsen, Deutschland